Дыбова — село в Болгарии:
 Дыбова — в Сливенской области;
 Дыбова — в Смолянской области.

См. также 
 Дыбова-Махала